Ово је списак 100 потврђених најстаријих људи. Најстарија потврђена особа на списку је Францускиња Жана Калман (1875—1997) која је умрла у доби од 122 године и 164 дана. Тренутно најстарија жива особа на свету је Марија Брањас из Шпаније која има . На списку се налазе само суперстогодишњаци чије су године старости потврђене од стране Гинисове књиге рекорда или Геронтолошке истраживачке групе и међународне базе података о дуговечности.

Историја

Први 100-годишњаци
Ејлиф Филипсен (1682—1785) из Кинсарвика у Уленсвангу (Хордаланд, Норвешка), био је први познати потврђени стогодишњак. Утврђено је да је крштен у цркви у Кинсарвику 21. јула 1682. године. Према кинсарвичком црквеном регистру, Филипсен је преминуо 20. јуна 1785. године. Чини се да нема сумње да је Ејлиф Филипсен који је 1785. умро у Кинсарвику исти Ејлиф Филипсен који је крштен у том месту пре готово 103 године.

Први 110-годишњаци
И док кроз историју постоји веома много тврдњи о људима који су доживели екстремно дубоку старост, Холанђанин Томас Петерс (1745—1857), први је 110-годишњак ког је потврдила Гинисова књига рекорда. Верује се да је други Холанђанин — Герт Бомгард (1788—1899), — заправо први 110-годишњак, пошто су наводни докази за Петерса „изгубљени” Прва жена која је достигла 110 година старости била је Британка Маргарет Ен Нив (1792—1903).

Францускиња Жана Калман (1875—1997), 11. маја 1990. године постала је најстарија особа у историји тако што је надмашила дотадашњи рекорд од 115 година и 79 дана који је претходно поставила Аугуста Холц. Американац Метју Берд (1870—1985), био је први 114-годишњак, америчка Немица Аугуста Холц (1871—1986), била је прва 115-годишњакиња и Калманова прва особа која је навршила 116 година, а амерички Данац Кристијан Мортенсен (1882—1998), први мушкарац 115-годишњак и Јапанац Џироемон Кимура (1897—2013), први мушкарац 116-годишњак.

Број документованих људи који су достигли старост од 110 година, стално се повећава, док је дефинитивно само делић званично потврђен у односу на број оних који су стварно живели толико, с тим да већина тврдњи нема довољно доказа да би се документовала односно верификовала. Ово се полако мења јер се регистрација рођења у последњих неколико векова увелико стандардизовала.

Списак

‡ означава датум смрти али, ако је особа жива, старост на датум

Статистика

По полу

По годинама

Најстарији људи по државама

Референце

Суперстогодишњаци
Биолошко старење
Најстарији потврђени људи